

Armi
 Elsa – insieme delle parti atte a permettere la presa su di un'arma bianca (fond. spada)

Astronomia
 182 Elsa – asteroide scoperto nel 1878

Geografia
 Elsa – fiume della Toscana
 Elsa – centro abitato statunitense

Musica
 Elsa – album della cantante albanese Elsa Lila

Onomastica
 Elsa – nome proprio di persona italiano femminile

Acronimi
 ELSA – The European Law Students' Association

Film 
 Elsa – personaggio dei film Frozen e Frozen 2